Идринское — село в Красноярском крае, административный центр Идринского района и Идринского сельсовета.

География 
Расположено на берегу реки Сыда в 120 км от железнодорожной станции Курагино (на линии Абакан — Саянская).

История 
Исторические факты говорят о том, что село это основали в 1736 году казаки Абаканского острога. Изучив курганы и менгиры, исследователи сделали вывод, что люди в этих землях селились издревле. А освоение этих мест русскими началось лишь в начале XVIII века. С древних времен жители этих земель занимались выращиванием зерновых культур и скота.

Население

Инфраструктура 
В селе имеются краеведческий музей имени Н. Летягина.

Примечания 

Населённые пункты Идринского района
Районные центры Красноярского края